The Rainmaker (pel·lícula de 1956), dirigida per Joseph Anthony
 The Rainmaker (pel·lícula de 1997), dirigida per Francis Ford Coppola